Zbigniew Biernat – poseł na Sejm III RP, burmistrz Zatora
 Zbigniew Biernat (prezydent Gdyni) – prezydent Gdyni w latach 1985-1990